Појам  може да се односи на:
 Сигисмунд I Литваније,
 Жигмунд Луксембуршки,
 Сигисмунд I Стари,